Constantin Wilhelm Lambert Gloger – zoologo e ornitologo tedesco
 Gotthold Gloger – scrittore, pittore e sceneggiatore tedesco
 Till Gloger – cestista tedesco